Krauthammer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Krauthammer (1950–2018), US-amerikanischer Kolumnist und Publizist
 Robert Andrzej Krauthammer, Geburtsname von André Tchaikowsky (1935–1982), polnischer Komponist und Pianist